Zourma peut désigner :
 Zourma, la localité située dans le département de Zabré au Burkina Faso
 Béka-Zourma, la localité située dans le département de Zabré au Burkina Faso
 Zourma-Kita, la localité située dans le département de Gomboussougou au Burkina Faso